

Cinema 
 Ranson's Folly – film del 1910 diretto da Edwin S. Porter
 Ranson's Folly – film del 1915 diretto da Richard Ridgley
 Avventura di una notte (Ranson's Folly) – film del 1926 diretto da Sidney Olcott

Letteratura 
 La follia di Ranson (Ranson's Folly) – romanzo di Richard Harding Davis del 1902